twee Zwitserse gemeenten:
Essertines-sur-Rolle
Essertines-sur-Yverdon
twee Franse gemeenten:
Essertines-en-Châtelneuf, Loire 
Essertines-en-Donzy, Loire